Assaí eller Açaí kan avse:
 Assaí (ort) – en ort i delstaten Paraná, Brasilien
 Assaí (kommun) – en kommun i delstaten Paraná, Brasilien
 Assai – assaipalmens frukter